Plessis ou Plessix est un nom de lieu fréquent qui provient du mot "plesse" qui désignait, les siècles passés, une terre entourée de haies épaissies en repliant, voire en entrelaçant les branches au lieu de les tailler. Il pouvait aussi s'agir de branches taillées entrelacées et tenues par des piquets enfoncés dans le sol, afin de former une palissade. 

Le Plessis est :
 le début du nom :
 de la gare du Plessis-Chenet de la ligne Corbeil-Essonnes - Montereau, située dans le département de l'Essonne ;
 de l'ancien château du Plessis-Buret à Sainte-Gemmes-le-Robert, située dans le département de la Mayenne ;
 de l'ancien château du Plessis-Bardoult à Pléchâtel, située dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 de plusieurs communes françaises :
 Le Plessis, ancienne commune de la Manche, aujourd'hui réunie dans Le Plessis-Lastelle,
 Le Plessis-aux-Bois, située dans le département de Seine-et-Marne,
 Le Plessis-Belleville, située dans le département de l’Oise,
 Le Plessis-Bouchard, située dans le département du Val-d’Oise,
 Le Plessis-Brion, située dans le département de l’Oise,
 Le Plessis-Dorin, située dans le département de Loir-et-Cher,
 Le Plessis-Feu-Aussoux, située dans le département de Seine-et-Marne,
 Le Plessis-Gassot, située dans le département du Val-d’Oise,
 Le Plessis-Grammoire, située dans le département de Maine-et-Loire,
 Le Plessis-Grimoult, située dans le département du Calvados,
 Le Plessis-Grohan, située dans le département de l’Eure,
 Le Plessis-Hébert, située dans le département de l’Eure,
 Le Plessis-l'Échelle, située dans le département de Loir-et-Cher,
 Le Plessis-l'Évêque, située dans le département de Seine-et-Marne,
 Le Plessis-Lastelle, située dans le département de la Manche,
 Le Plessis-Luzarches, située dans le département du Val-d’Oise,
 Le Plessis-Macé, située dans le département de Maine-et-Loire,
 Le Plessis-Pâté, située dans le département de l’Essonne,
 Le Plessis-Patte-d'Oie, située dans le département de l’Oise,
 Le Plessis-Piquet, ancien nom du Plessis-Robinson, située dans le département des Hauts-de-Seine,
 Le Plessis-Placy, située dans le département de Seine-et-Marne,
 Le Plessis-Robinson, située dans le département des Hauts-de-Seine.
 Le Plessis-Sainte-Opportune, située dans le département de l’Eure,
 Le Plessis-Trévise, située dans le département du Val-de-Marne,
 la fin du nom d'une commune française :
 Tellières-le-Plessis, située dans le département de l'Orne.

Homonymie de toponyme